Il collegio elettorale di Corleto Perticara fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Abriola, Anzi, Armento, Balvano, Brienza, Calvello, Castronuovo Sant'Andrea, Corleto Perticara, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, San Martino d'Agri, Sant'Angelo Le Fratte, Sant'Arcangelo, Sasso Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Spinoso, Tito, Tramutola, Trivigno, Vietri di Potenza, Viggiano.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Corleto Perticara